Artemis este zeița greacă a vânătoarei, a animalelor sălbatice, a Lunii și a castității.

Artemis poate referi și la:

Astronomie
 Programul Artemis, o încercarea NASA de a readuce oameni pe Lună până în 2024
 105 Artemis, asteroid